Загоров може да се отнася за:
 Илия Загоров (р. 1968), български певец
 Орлин Загоров (р. 1936), български общественик
 Пламен Загоров (р. 1949), български перкусионист
 Славчо Загоров (1898 – 1970), български политик